Виктор Григорьевич Политов () — советский и украинский кинооператор и сценарист, Заслуженный деятель искусств Украины (2007).

Биография 
Виктор Политов родился 11 января 1949 года в Киеве.

В 1974 году окончил КГИТИ имени И. К. Карпенко-Карого (мастерская Ю.Ильенко, В.Калюты).

С 1975 года работал оператором на Киевской киностудии им. А.Довженко. Член Национального Союза кинематографистов Украины. С 2000 года вёл свою мастерскую на кафедре операторского искусства Института кино и телевидения Киевского Национального университета культуры и искусств.

Сейчас работает на телеканале «Интер» в Киеве.

Фильмография

Режиссёр 
  — Джоконда
  — Боричів втік 47

Сценарист 
  — Западня
  — Преступление со многими неизвестными
  — Джоконда
  — Боричів тік

Оператор 
  — Горя бояться — счастья не видать
  — Предположим, ты капитан…
  — Чары-камыши (киноальманах «Днепровский ветер»)
  — Ералашный рейс
  — Пробивной человек
  — Дачная поездка сержанта Цыбули
  — Беспокойное лето
  — Водоворот
  — Все начинается с любви
  — 
  — Полнолуние. Ноктюрн
  — Каменная душа
  — Часовщик и курица
  — Кому вверх, кому вниз
  — Из жития Остапа Вишни
  — Дорога никуда
  — Записки курносого Мефистофеля
  — Долой стыд!
  — Поэт и княжна
  — Джоконда

Признание и награды 
 Заслуженный деятель искусств Украины (2007)

Примечания

Рекомендуемая литература 
 Спілка кінематографістів України. К., 1985. — С.126;
 Телебачення і радіо України: Професіонали. К., 2001. — С.125.

Ссылки 
 
 Биография и фильмография Виктора Политова на сайте kino-teatr.ru
 Виктор Политов на сайте kinokolo.ua

Выпускники театрального института имени Карпенко-Карого
Заслуженные деятели искусств Украины
Персоналии:Киностудия имени А. Довженко